A 832-es jelzésű elővárosi autóbusz Budapest, Árpád híd autóbusz-állomás és Piliscsaba, vasútállomás között közlekedik, kizárólag iskolai előadási napokon, Solymár és Pilisszentiván érintésével. A viszonylatot a Volánbusz üzemelteti.

2020. augusztus 20-ától a Külső Bécsi úton minden megállóban megáll, pótolva a ritkított 218-as buszt.

Megállóhelyei 

!colspan=2| Sorszám (↓)
! Megállóhely
! Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
!rowspan=9|
|0|| Budapest, Árpád híd autóbusz-állomásvégállomás||31
|align=left|
|-
|1|| Budapest, Flórián tér (Vörösvári út)||30
|align=left|
|-
|2|| Budapest, Óbudai rendelőintézet||29
|align=left|
|-
|3|| Budapest, Bécsi út (Vörösvári út)||28
|align=left|
|-
|4|| Budapest, Orbán Balázs út||27
|align=left|
|-
|5|| Budapest, Bojtár utca||26
|align=left|
|-
|6|| Budapest, Óbudai temető||25
|align=left|
|-
|7|| Budapest, Bóbita utca||24
|align=left|
|-
|8|| Budapest, Üröm vasúti megállóhely||23
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=6|Budapest–Üröm közigazgatási határa
|-
!
|9|| Üröm, Tücsök utca||22
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=6|Üröm–Pilisborosjenő közigazgatási határa
|-
!rowspan=3|
|10|| Solymár, téglagyári bekötőút||21
|align=left|
|-
|11||Solymár, Külső Bécsi út 35.||20
|align=left|
|-
|12||Solymár, Kövesbérci utca||19
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=6|Budapest–Solymár közigazgatási határa
|-
!
|13|| Solymár, Szarvas||18
|align=left|
|-
|0||14|| Solymár, vasútállomásvégállomás||17
|align=left|
|-
|1||15|| Solymár, temető||16
|align=left|
|-
|2||16|| Solymár, Pilisvörösvári út||15
|align=left|
|-
|3||17|| Solymár, Váci Mihály utca||14
|align=left|
|-
|4||18|| Solymár, PEMÜ||13
|align=left|
|-
|5||19|| Solymár, Hold utca||12
|align=left|
|-
|6||20|| Solymári kőfaragó||11
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=6|Solymár–Pilisszentiván közigazgatási határa
|-
|7||21|| Pilisszentiván, PEVDI||10
|align=left|
|-
|8||22|| Pilisszentiván, községháza||9
|align=left|
|-
|9||23|| Pilisszentiván, Szabadság út 85.||8
|align=left|
|-
|10||24|| Pilisszentiván, Szabadság út 126.||7
|align=left|
|-
|11||25|| Pilisszentiván, Szabadság út 194.||6
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=6|Pilisszentiván–Pilisvörösvár közigazgatási határa
|-
|12||26|| Pilisvörösvár, Terranova Kft.||5
|align=left|
|-
|13||27|| Pilisvörösvár, Kopár Csárda||4
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=6|Pilisvörösvár–Piliscsaba közigazgatási határa
|-
|14||28|| Piliscsaba, Pázmány Péter Egyetem||3
|align=left|
|-
|15||29|| Piliscsaba, Klévíz||2
|align=left|
|-
|16||30|| Piliscsaba, városháza||1
|align=left|
|-
|17||31|| Piliscsaba, vasútállomásvégállomás||0
|align=left|
|}

Jegyzetek

Források 

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Solymár autóbuszvonalai
Pilisvörösvár autóbuszvonalai
Piliscsaba autóbuszvonalai
Pilisszentiván autóbuszvonalai
Pilisborosjenő autóbuszvonalai
Budapest III. kerületének közlekedése
Budapest XIII. kerületének közlekedése